Граничар је изведен појам од речи граница. Он се може односити на:

 Граничар (лице), чувар границе, лице које надзире државну или неку другу подручну границу;
 Граничар (Војна крајина), назив за становника у оквиру некадашње Војне крајине;
 Граничар (патролни чамац), речни патролни чамац копнене војске Војске Србије који је саграђен 1929. године.
Граничар (роман), историјско-авантуристички роман 

или

 Граничар (Гаково), пољопривредно добро у близини Гакова, општина Сомбор, Србија;
 Граничар (Конак), пољопривредно добро у близини Конака, општина Сечањ, Србија;
 Граничар (Шид), пољопривредно добро у близини Шида, општина Шид, Србија;

или

 ФК Граничар (Ђала), фудбалски клуб села Ђала, општина Нови Кнежевац, Србија;
 ФК Граничар (Риђица), фудбалски клуб села Риђица, општина Сомбор, Србија;

или

 Граничари, село у општини Ђир, Тамишки округ, Румунија.